Полтавська загальноосвітня школа № 34

Директор 
Єрмак Любов Василівна, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», володар титулу «Лауреат Міжнародного Академічного Рейтингу популярності „Золота Фортуна“»

Шкільна Республіка 

Учнівська рада школи від імені учнів, учителів і працівників школи, виражаючи волю, спираючись на шкільні традиції, дбаючи про забезпечення прав і свобод, піклуючись про зміцнення злагоди в шкільному колективі, прагнучи розвивати і змінювати демократичну, соціально-правову і національну школу, усвідомлюючи відповідальність перед Законом, власною совістю, тими, хто навчався і буде навчатися в нашій школі, керуючись Статутом, приймає цю Конституцію — Основний Закон школи.

Школа є гарантом дотримання Конвенції ООН про права дитини.

Президент 

Президентом школи від 29.11.2013 є Олег Соловйов (Лідер організації Нова Ідея).

Президент школи є головою школи і виступає від її імені, має законодавчу владу, призначає Прем'єр-міністра школи, є найвищим представником Шкільної Республіки.

Парламент Шкільної Республіки 

Парламент виконує консультативну роль для Президента Шкільної Республіки.

Депутати Парламенту обираються шляхом таємного голосування у виборчіх дільницях за місцем навчання. Депутат обирається строком на один рік.

Раз у півроку Парламент проводить відкрите засідання, де повинен звітуватися перед Президентом про виконану роботу.

Кабінет Міністрів 

Кабінет міністрів шкільної держави є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Прем'єр-міністр шкільної держави призначається Президентом шкільної держави.
Президент шкільної держави призначає персональний склад Кабінету міністрів на підставі подання прем'єр-міністра.
Кабінет міністрів відповідальний перед президентом шкільної держави.

Міністерства: Освіти; Охорони здоров'я; Позашкільних справ; Культури; Соціальної політики; Національно-культурного відродження; Внутрішніх справ.

Загальний опис 
Учні школи — постійні учасники свят, конкурсів, урочистостей, які проводяться в школі, районі, місті та області, досягають високих результатів і на всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях.

Ці заходи проходять за тісної співпраці з соціальними службами Октябрської районної в місті Полтаві ради, із закладами культури міста: Полтавською обласною філармонією, міським будинком культури, артистами театру ім. М. В. Гоголя.

Проблемною темою школи є особистісно орієнтоване навчання та громадянське виховання учнів у сучасній школі.

Освітня стратегія школи передбачає формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства.

Очолює навчальний заклад учитель-методист, учитель математики вищої категорії. «Відмінник» освіти України, член асоціації директорів шкіл міста Полтави й України, депутат Полтавської обласної ради Любов Василівна Єрмак, якій в грудні 2005 року було присвоєно титул «Лауреат Міжнародного Академічного Рейтингу популярності „Золота Фортуна“».

Навчальний заклад, забезпечує високий академічний рівень навчання, духовного розвитку учнів.

Багато уваги приділяється у школі громадянському вихованню учнів на уроках та в позакласній роботі.

Учні — активні учасники, призери та переможці міських та обласних предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнських, міських літературних конкурсів, акцій. Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (додаток).

Важливою складовою багатогранної роботи школи є екологічне вихованні молоді.

Учні школи беруть активну участь у різноманітних заходах. Зокрема, у двомісячнику чистоти, закладенню нових парків та алей у рідному місті, різноманітних суботниках. Багаторазово. були призерами, переможцями Всеукраїнських акцій «До чистих джерел», «Чиста Україна — чиста земля». Агітбригада «Надія» під керівництвом учителя біології Чірікової-Зоріної Л. С. — неодноразовий переможець міських конкурсів агітбригад.

У рамках реалізації громадянського виховання учнів у школі активно діє учнівський парламент та президентське правління. Вибори Президента школи проводяться на демократичній основі. Виборча програма Президента друкується у шкільній. газеті. У 2005—2006 н.р. робота педагогічного та учнівського колективів школи за високий рівень організації роботи учнівського самоврядування була відзначена грамотою Управління освіти м. Полтави.

У 2005—2006 н.р. на базі школи з метою презентації досвіду було проведено міський семінар директорів шкіл міста з теми: «Реалізація Концепції громадянської освіти через інтеграцію в навчально-виховний процес».

Розуміючи важливість викладання рідної мови, учителі української мови та літератури працюють над розробкою навчальних матеріалів, необхідних для мовної освіти учнів, яка базується на толерантності та повазі до прав людини, включаючи права дітей, які належать до мовних меншин.

Особлива увага приділяється особистісно орієнтованому навчанню.

Постійна увага приділяється комп'ютеризації навчально-виховного процесу.

Здійснюється професійна орієнтація учнів. Укладено угоди з Полтавським державним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка.

Режим роботи закладу 
Працює з 8.00 до 20.00;
Навчання в 1-шу зміну;
Працює 4 групи ГПД;

Профільне навчання, поглиблине вивчення предметів 

Поглиблене вивчення:
 Англійської мови — 3 1-го класу
 Інформатики — 3 8-го класу
Вивчення іноземних мов:
 Англійська
 Німецька (з 5-го класу в класах з поглибленим вивченням англійської мови)

Матеріально-технічне забезпечення 
 11 Навчальних кабінетів
 27 Класних кімнат
 2 Комп'ютерні класи
 Спортивний зал: Площа 800 м²
 Ігрова Кімната
 Спальня
 Тренажерний зал
 Логопедичний пункт
 Майстерні:
 Слюсарна
 Столярна
 Швейна
 Хореографічний зал
 Дві музейні кімнати

Додаткова інформація 
  В приміщенні школи розміщується виборча дільниця № 38 та № 39 територіального виборчого округу № 147

Див. також 
 Єрмак Любов Василівна — директор школи

Посилання 
 Офіційний сайт школи № 34 Полтави 

Школи Полтави
П